Виктор Жданов:
 Жданов, Виктор Викторович (род. 1964) — советский и украинский самбист.
 
 Жданов, Виктор Фёдорович (1923—1980) — Герой Социалистического Труда (1971).